Az 1952-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 18. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokság lebonyolítása annyiban változott, hogy a 12 csapatot két csoportba osztották, ahol mindenki oda-vissza megmérkőzött egymással. A két csoportgyőztes két alkalommal találkozott egymással és így dőlt el a bajnoki cím sorsa.

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte a Polonia Bytom elleni döntő összecsapásokon.

Alapszakasz

1. csoport

2. csoport

Döntő mérkőzések

 Ruch Chorzów 7:0 Polonia Bytom
 Polonia Bytom 0:0 Ruch Chorzów

Külső hivatkozások
 rsssf.com

1952
Lengyel 1